En électricité ou en électronique, on désigne comme positif (par convention depuis Georg Christoph Lichtenberg) la partie d'un circuit, d'un conducteur, d'un connecteur raccordé à la partie chargé par un excès d'électron d'une source de courant continu.
 En mathématiques, un nombre positif d'un ensemble de nombres ordonné est un nombre qui est supérieur ou égal à zéro.
 En droit, le droit positif est l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un ou un ensemble d'États.
 En photographie, un positif désigne une image.
 Positif est une revue de cinéma française.
 En philosophie et sciences, l'idéologie du positivisme.
 En art oratoire, le discours positif est une forme de discours.

Musique 
 L'orgue positif est un petit orgue transportable, généralement sans pédalier.
 Le clavier de positif désigne également dans l'orgue classique français le deuxième clavier (en termes de puissance).
 Positif est un album de Jean-Jacques Goldman sorti en 1984.
 Positif est un album de Francky Vincent sorti en 1987.
 Positif est une chanson de Matt Houston sortie en 2012.

Homonymie de titre